

События 
 Консулы Марк Попилий Ленат (плебей) и Луций Корнелий Сципион (патриций). Претор Публий Валерий Публикола. Диктатор Луций Фурий Камилл, начальник конницы Публий Корнелий Сципион.
 Победа М.Попилия над галлами. Выборы консулов. Триумф Попилия.
 350/349 — Афинский архонт-эпоним Аполлодор.
 Неудачный поход персов на Египет.
 В Лариссе (Фессалия) устанавливается тирания Сима, происходящего из могущественного фессалийского аристократического рода Алевадов.
 Плутарх, тиран города Эретрии на о. Эвбея обращается за помощью к афинянам против теснившего его другого эвбейского тирана Клитарха. Армия под начальством Фокиона, посланная Афинами, победила Клитарха в сражении при Таминах, но спустя некоторое время была предана Плутархом и захвачена в плен. После уплаты большого выкупа войско было отпущено.

См. также

Примечания